Bulle FM est une radio locale associative créée le  par Christian Baudette. Elle émet depuis Épernay et diffuse sur toute sa région (84 communes).

Histoire 
  : lancement de Bulle FM 
  : lancement de « Bulle FMéride » chaque matin à 6h30, 7h30, 8h30 et 9h30.
  : premier direct et première opération « portes-ouvertes » lors de la fête de la musique
  : lancement de la nouvelle grille des programmes avec des émissions en direct chaque jour.

Équipe 

Équipe de direction :
 Christian Baudette, Directeur d’antenne
 Pascal Renaudin, Directeur adjoint d'antenne
 Hervé Legrand, Directeur des programmes

Animateurs :
 Christian Baudette : interviews et reportages
 Hervé Callay : opérations spéciales
 Philippe Coppin : Ils ont osé
 Hervé Legrand : Bulle de Rock, Bullefméride, Bulle Info Loisirs

Programmes 

En semaine

Du lundi au vendredi, « Bullefméride » à 6h30, 7h30, 8h30 et 9h30 : anniversaires, manifestations locales, horoscope et chronique santé.
Chaque soir de 21h à 22h30, une émission thématique :
- lundi : Bulle de Rock avec Hervé Legrand
- - mercredi : Club 80 Disco
- jeudi : - vendredi: Electro-Bulle avec Mr-ATK

Le week-end

Le samedi de 7h30 à 16h30, une fois par heure, « Bulle info loisirs » propose les principales manifestations locales. L’émission est aussi diffusée le dimanche à 7h30 et 8h30 puis de 12h30 à 16h30, une fois par heure.
-

Implantation dans la vie locale 
Bulle FM est présente dans les grands événements de la région : Fêtes Henri IV, Habits de Lumières, VITeff, Salon viti-vini. Elle est aussi présente dans certaines manifestations locales (brocantes,…).

En , elle a lancé Pétille Magazine, mensuel gratuit relayant l’actualité de la région.

Notes et références 

Radio dans la Marne
Station de radio locale en France
Station de radio en français
Station de radio associative
Station de radio fondée en 2008